Алексей Шаховской:
 Шаховской, Алексей Иванович (ок. 1690 — 1736) — генерал-аншеф и сенатор, правитель Малороссии.
 Шаховской, Алексей Иванович (1821—1900) — русский генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.